(1907-1976), politicien allemand ;
 Gottfried Taubert (1679-1746), maître à danser allemand ;
 Heike Taubert (née en 1958), femme politique allemande ;
 Johann Caspar Taubert (1717-1771), historien et bibliothécaire allemand ;
 Paul Taubert (1862-1897), botaniste allemand ;
 Roger Taubert (1923-1945), juif français,  membre de la Sixième-EIF à Brive-la-Gaillarde et agent de liaison pour le mouvement  Combat (Résistance). Déporté, il meurt de faim à Dachau, à l'âge de 22 ans ;
 Wilhelm Taubert (1811-1891), compositeur allemand.

Patronyme allemand